Isabel Cristina de Brunswick-Bevern (Wolfenbüttel, 8 de noviembre de 1715-Berlín, 13 de enero 1797) fue reina consorte de Prusia, esposa del rey Federico II.

Vida y matrimonio 
Era hija de Fernando Alberto II, duque de Brunswick-Luneburgo y de Antonieta Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel. En 1733, el príncipe heredero Federico de Prusia, habiendo fracasado en su intento de huir del tiránico régimen de su padre, el rey Federico Guillermo I de Prusia, fue obligado a casarse con una hija del duque de Brunswick-Luneburgo.

El 12 de junio de 1733, se celebró el matrimonio de Isabel Cristina con el príncipe heredero Federico II de Prusia, en la propiedad de su padre en Salzdahlum. Después, se trasladó con su esposo a Neu-Ruppin y más tarde al palacio de Rheinsberg.
 
Debido a las circunstancias que rodearon sus esponsales, Federico quedó resentido respecto a su matrimonio desde el principio. El heredero ignoró casi completamente a Isabel y el matrimonio no tuvo ningún hijo. En 1740, el padre de Federico murió y éste le sucedió en el trono de Prusia como Federico II. A continuación, inició un proceso de separación en su matrimonio. Isabel comenzó a vivir separada de él, tomando su residencia en el Palacio de Schönhausen, hoy en día en el norte de Berlín. Cabe mencionar que durante toda su vida, Federico no mostró ningún interés por las mujeres, y se tiene por probable que fue debido a que era homosexual. 

Federico nunca acudió a visitar a su esposa ni ella nunca fue invitada al palacio de su marido, Sanssouci, en Potsdam. La pareja se encontraba por lo general sólo en las reuniones familiares. En 1757-58 y nuevamente en 1760-63, las dos veces durante la Guerra de los siete años, Isabel fue obligada a huir de su residencia y mudarse a Magdeburgo. En la primera de estas ocasiones, el matrimonio se reunió en Sanssouci por primera vez. En 1763, cuando Federico vio a su mujer después de seis años, sólo comentó: "La señora se ha puesto gorda".

Isabel estaba interesada en la literatura. También escribió, en francés, libros sobre moral y temas afines. Introdujo el cultivo de la seda en Prusia.

Referencias

Reinas consortes de Prusia del siglo XVIII
Consortes de la casa de Welf
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel
Nacidos en Wolfenbüttel